Шегрт:
 Шегрт, Владо (1907—1991) — югославский боснийский военный и политический деятель.
 Шегрт, Петар (род. 1966) — немецкий и хорватский футболист и тренер.